Зеленодо́льск — название населённых пунктов:

Россия 
 Зеленодольск — село в Кваркенском районе Оренбургской области.
 Зеленодольск — село в Анивском районе Сахалинской области.
 Зеленодольск — город в Татарстане, административный центр Зеленодольского района.

Украина 
 Зеленодольск — город в Днепропетровской области.

См. также 
 «Зеленодольск» — Малый противолодочный корабль проекта 1331М